Ta-pei Shui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dabei He, vattendrag, Anhui, 
 Chang Jiang (vattendrag i Kina), Jiangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar